Richard Holden (Dundee, 1828 — Lisboa, janeiro de 1886) foi um missionário escocês, um dos pioneiros do Protestantismo no Brasil.

Era filho de um casal anglicano. Converteu-se à Igreja Episcopal aos 21 anos, depois de passar uma experiência mística e a cura de uma doença. Esteve no Brasil em 1851 como comerciante e foi quando iniciou a aprender português. Estudou teologia e português em Ohio, nos Estados Unidos. Traduziu o Livro de Oração Comum e muitos hinos tradicionais anglo-americanos para o português. O Departamento de Missão da Igreja Episcopal e a Sociedade Bíblica Americana o enviaram ao Brasil em 1860.

Fundou uma capela em Belém do Pará em 1860, aproveitando do fato que o capitão americano Robert Nesbitt já iniciara a distribuição de Bíblias na cidade. Usava a imprensa local para difundir o evangelho e, apoiado por certos políticos brasileiros e com líderes maçónicos, colocou-o na vanguarda dos primeiros estágios da Questão Religiosa e acabou por se envolver em uma polêmica com bispo católico romano de Belém, Dom Antônio de Macedo Costa. Viajou pela bacia do Amazonas, distribuindo Bíblias e panfletos evangélicos nas vilas e cidades ribeirinhas.

Em 1862 mudou-se para Salvador, na Bahia, onde sofreu três atentados de morte. Polêmico, entrou em conflito com o Departamento de Missão da Igreja Episcopal Americana, que o subsidiava.

Em 1864 outro missionário, Dr. Robert Kalley, convidou-o para vir ao Rio de Janeiro, para sucedê-lo como pastor da Igreja Evangélica Fluminense, assumindo o cargo de pastor auxiliar em fevereiro de 1865.

Holden passou a comungar de algumas doutrinas dos Irmãos de Plymouth, tais como o Dispensacionalismo e a organização eclesiástica de total autonomia da igreja local, que deveria ser presidida por um colégio de anciãos leigos. Isto gerou um conflito na Igreja Evangélica Fluminense e, em 1871, Holden deixou o Rio rumo a Inglaterra e Portugal.

Em 1871, Holden iniciou a primeira igreja alinhada aos Irmãos de Plymouth em Portugal.  Em 1876 editou um hinário Hinos e Cânticos Espirituaes em português e, em 1877, inaugurou o prédio da Assembleia dos Irmãos de Amoreira, bairro de Lisboa.

Em 1878 um grupo de 26 pessoas oriundas da Igreja Evangélica Fluminense, fundaram a primeira Casa de Oração – Irmãos no Brasil. Em julho do ano seguinte Holden veio ao Brasil para organizar esta igreja.

Holden faleceu em Lisboa, sendo enterrado no cemitério protestante da cidade.

Pastores do Brasil
Holden, Richard
Missionários protestantes do Reino Unido
Igreja Anglicana
Movimento dos Irmãos
Congregacionalismo